Iserlohn est une ville industrielle d'Allemagne, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à  au sud-est de Dortmund. 
 Iserlohn est aussi le nom d'une forteresse dans le dessin animé japonais Les Héros de la galaxie.